Мэттью Роберт Боннер (; род. 5 апреля 1980 года, Конкорд, штат Нью-Гэмпшир) — американский баскетболист, завершил карьеру. В Национальной баскетбольной ассоциации выступал за «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». Спортивное прозвище — «Рыжая Мамба» ().

Профессиональная карьера 
Боннер был выбран под общим 45-м номером на драфте НБА 2003 года «Чикаго Буллз». Сразу после драфта был обменян в «Торонто Рэпторс». В составе команды на сезон 2003/04 Боннеру место не нашлось, и он подписал контракт на один год с итальянской «Мессиной». По возвращении в Америку Мэтт провёл 2 сезона за «Рэпторс». 21 июня 2006 года был обменян в «Сан-Антонио Спёрс», где играл до завершения карьеры.

Всего за карьеру провёл в НБА почти 800 матчей в регулярных сезонах, играя в среднем около 17 минут за матч и набирая 5,8 очка. Известен своим умением бросать из-за трёхочковой дуги, в сезоне 2010/11 был лидером НБА по проценту попадания трёхочковых бросков с показателем 45,7%. Всего за карьеру реализовал 797 трёхочковых из 1923 (41,4 %).

6 января 2017 года Боннер объявил о завершении своей карьеры.

Личная жизнь и семья 
Жена Надя. Дочь Евангелина-Веспер Линн Боннер (; род. 21 июня 2009 года), сын Август Боннер (; род. 27 августа 2012 года).

Младший брат Мэтта Люк Боннер (род. 28 марта 1985 года) также играл в баскетбол на профессиональном уровне, выступая за команды Лиги развития НБА, а также литовский «Нептунас». Завершил карьеру из-за травмы в 2012 году.

Достижения 
 Лидер НБА по проценту попадания трёхочковых бросков (2011)
 Участник конкурса трёхочковых бросков (2-е место) на матче всех звёзд НБА 2013 года (уступил в финале Кайри Ирвингу)

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте NBA 
 Статистика выступлений в НБА на www.basketball-reference.com 

Выпускники Средней школы Конкорд (Нью-Гэмпшир)
Баскетболисты США
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»